Бред Берген (; 16 березня 1966, м. Дізраелі, Квебек, Канада) — німецький хокеїст, правий захисник.

Кар'єра 
Клубна
Свою кар'єру хокеїста почав у Західній хокейній лізі виступаючи за клуби «Саскатун Блейдес» та «Принц-Альберт Рейдерс». В сезоні 1987/88 переїхав до Німеччини, де виступав за команди Оберліги: ХК «Дортмунд» та «Кенігсбрунн». Надалі грав у таких клубах: «Ратінген», «Крефельдські Пінгвіни», Дюссельдорф ЕГ, «Аугсбург Пантерс», «Адлер Мангейм», Айсберен Берлін, Швеннінгер Вайлд Вінгс.

Збірна
У складі національної збірної Німеччини брав участь у двох чемпіонатах світу 1996 та 1998, а також зимових Олімпійських іграх 1998 у Нагано.

Нагороди та досягнення 
1996 чемпіон Німеччини у складі Дюссельдорф ЕГ.
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Швеннінгера»
Хокеїсти «Ратінгена»